Artykuł przedstawia listę odcinków amerykańskiego serialu animowanego produkcji Nickelodeon, Pingwiny z Madagaskaru. Wyemitowano 80 epizodów serialu w 3 sezonach, zazwyczaj po dwa w każdym z osiemdziesięciu odcinków, które razem wyemitowane (a także osiem odcinków specjalnych) trwają około po 22 minuty, osobne po 11.

Spis odcinków

Uwagi 

Listy odcinków telewizyjnych seriali animowanych